Samborombon eller Samborombón kan avse 

Samborombon – en visa av Evert Taube, se Fritiof och Carmencita
Samborombónbukten – en bukt vid Argentinas kust
 Samborombón, Argentina – en ort i provinsen Buenos Aires
 Río Samborombón – en flod som mynnar ut i Samborombónbukten